Oberer Brunnen steht für:

Fließgewässer:
 Oberer Brunnen (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Winzenhofen, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Brunnen:
 Oberer Brunnen, früherer Name für den Ludwigsbrunnen (Bad Homburg vor der Höhe), Hochtaunuskreis, Hessen
 Oberer Brunnen (Willisau), Brunnen in Willisau, Kanton Luzern, Schweiz, siehe Willisau #Oberer Brunnen